Са́уна:

 Сауна — финская баня;
 «Сауна» — финский исторический фильм ужасов, вышедший на экраны в 2008 году;
 Сауна — река в Латвии;
 Сауна — село Риебинской волости Латвии.

См. также 
 Спортивная сауна